Snecma:
 Snecma — французская компания по разработке и производству авиационных двигателей.
 Snecma C-450 — французский экспериментальный самолёт.